

Села:
 Росош — Закарпатська область, Мукачівський район
 Росош — Закарпатська область, Тячівський район

Росош (Барановицький район)

Населені пункти та їхні частини
 Росош — село в гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Росош — село в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Росош — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Росош — село в гміні Вонсево Островського повіту Мазовецького воєводства
 Росош — село в гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Росош — село в гміні Цеґлув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Росош — село в гміні Кадзідло Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Росош — частина села Цемно в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства

Росош — Воронезька область

Примітки